Императрис () или также Юго-Западный Мараньян ()  —  крупная городская агломерация в Бразилии. Центр — город Императрис. Входит в штат Мараньян. 

Население составляет 419 536 человек на 2014 год. Занимает площадь 7 251,3 км². Плотность населения — 57,9 чел./км² в 2014 году.

Включает 8 муниципалитетов, в том числе город Императрис.

Примечания 

Мараньян
Городские агломерации Бразилии